Ulica Górczewska w Warszawie – ulica przebiegającą przez dzielnice Wola i Bemowo w Warszawie
 Osiedle Górczewska w Warszawie – osiedle w dzielnicy Bemowo na południe od ulicy Górczewskiej
 Górczewska Park – osiedle w dzielnicy Wola na południe od ulicy Górczewskiej
 Park Górczewska – park w dzielnicy Bemowo w obrębie osiedla Górczewska